

Mosca 
 Arbat – quartiere nel centro di Mosca
 Via Arbat – strada pedonale di Mosca
 Via Nuova Arbat – strada di Mosca
 Piazza Arbat – piazza di Mosca

Altro 
 Arbat (o Arbat') – città dell'Armenia
 Arbat – altro nome con cui è conosciuta Arbatan, città dell'Azerbaigian